Се́льское поселе́ние О́гудневское — упразднённое муниципальное образование в составе Щёлковского района Московской области.

Общие сведения 

Административный центр — деревня Огуднево. Почтовый индекс населённых пунктов поселения 141133 или 141135, телефонный код +7-496-56. Телефоны администрации: (496-56) 3-43-17 и 3-43-15.

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образований».

Законом Московской области № 258/2018-ОЗ от 28 декабря 2018 года, с 9 января 2019 года все городские и сельские поселения Щёлковского муниципального района были упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование городской округ Щёлково.

География 
Сельское поселение Огудневское располагается на северо-востоке Московской области в северо-восточной части Щёлковского района. На юго-западе граничит с Трубинским сельским поселением, на юге — с Анискинским сельским поселением, на северо-востоке — с городским поселением Фряново, на северо-западе — с Ногинским районом Московской области. Через поселение проходят Фряновское шоссе  и Московское малое кольцо («Первая Бетонка») . Площадь территории сельского поселения — 17 567 га.

По территории поселения протекает река Воря (приток Клязьмы) и её притоки Лашутка и Пружёнка, а также находится Чёрное озеро — один из немногих водоёмов Щёлковского района, в котором Роспотребнадзором разрешено купание.

Население

Состав сельского поселения

Православная церковь 
В сельском поселении Огудневское имеется несколько действующих храмов и приходов Русской православной церкви. Они относятся к двум благочинническим округам Московской епархии: Щёлковскому и Лосино-Петровскому:

Щёлковское благочиние 
Село Каблуково:
 Церковь Спаса Нерукотворного (1785).
 Церковь пророка Илии (2002), деревянная, приписанная к церкви Спаса Нерукотворного.
 Часовня блаженной Матроны Московской (1999), деревянная, приписанная к церкви Спаса Нерукотворного.
Деревня Воря-Богородское:
 Покровская церковь

Лосино-Петровское благочиние 
Село Душоново:
 церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1839)
 церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
 часовня святого Николая
Деревня Малые Петрищи:
 Алексиевская церковь (2009)
Село Петровское:
 Спасский храм (1828)

Топографические карты 
 *

См. также 
 Флаг сельского поселения Огудневское

Примечание 
В различных источниках в наименованиях типов населённых пунктов деревня или село имеются существенные разночтения. Наличие или отсутствие в населённом пункте прихода или церкви (в том числе, в прошлом) также не позволяет прийти к однозначному ответу в этом отношении.

Источники

Ссылки 
 Ровенский Г. В. Богородское краеведение. Огудневский сельский округ